Nikolaj Michajlov, Bulgaars doelman van onder meer FC Twente
 Nikolaj Michajlov (wielrenner), Bulgaars wielrenner